Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Apell e Raviv Weidenfeld che hanno battuto in finale Sébastien Leblanc e Markus Naewie 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (primo turno)
 Jan Apell /  Raviv Weidenfeld (Campioni)

 Roberto Argüello /  Marcelo Ingaramo (primo turno)
 Xavier Daufresne /  Axel Hornung (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1991